Тали́ська мо́ва — мова талишів, є прямим спадкоємцем або найближчим родичем азерійської мови (азарі або азері), розповсюдженої на території Азербайджану до приходу сельджуків. Пізніше більшість населення Азербайджану перейшла на азербайджанську мову, що належить до тюркських мов. Розповсюджена в Талиші. Число мовців — близько 260 тис. осіб за офіційними даними, до 900 тис. — за неофіційними.

З живих мов до талиської найближча Татська мова. Деякі лінгвісти вважають татську мову лише діалектом талиської. Одним із найближчих родичів талиської мови була кілітська мова, що існувала в Ордубадському районі Нахічеванської області до повного переходу місцевого населення на сучасну азербайджанську мову. Другими найближчими мовами талиській є мови зазакі, курдська.

1929 року для талишів СРСР створено писемність на латинській основі. 1938 року її було переведено на кириличну основу, але талиська писемність не розповсюдилася з низки причин (зокрема політичних — у результаті сталінського укрупнення соціалістичних націй).

Талиська абетка 1929—1938 років

Сучасна талиська абетка

В останній час спостерігається зростання інтересу до талиської мови, пов'язане зі зростанням національної самосвідомості талишів. На сьогодні сільське населення Талишу, за винятком деяких поселень, повністю володіє рідною мовою. Культурними товариствами талишів видано немало книжок талиською. Однак міське населення в цьому значно відстає від сільського.

Таблиця основних слів 

Таблиця базових слів у порівнянні з іншими індо-європейськими мовами.

Посилання 

 Граматика талиської мови 
  НПО Талиський філологічний інститут 
 професор Б. В. Міллер. Талиська мова та мови азері 
 А.Мамедов, к.ф.н. Талиші як носії давньої мови Азербайджану 
 Н. А. Мамедов, Талисько-російсько-азербайджанський словник, Ін-т мовознавства НАН Азербайджану, Баку-2006

Примітки 

Іранські мови
Південний Кавказ